Таловое — название населённых пунктов.

Россия 
 Таловое — село в Первомайском районе Оренбургской области.

Украина 
 Таловое — посёлок городского типа в Краснодонском районе Луганской области.
 Таловое — посёлок в Станично-Луганском районе Луганской области.